

Codici 
 E50 – codice ECO della Difesa Nimzo-Indiana, apertura degli scacchi

Locomotive 
 E 50 – locomotiva elettrica tedesca

Strade 
 E50 – strada europea  che unisce Brest in Francia con  Makhačkala nella Repubblica russa del Daghestan
 E50 – autostrada ecuadoregna Transversal Sur

Altro 
 E50 – smartphone  di Nokia